|-
| 87501 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87502 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87503 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87504 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87505 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87506 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87507 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87508 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87509 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87510 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87511 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87512 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87513 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87514 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87515 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87516 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87517 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87518 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87519 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87520 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87521 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87522 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87523 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87524 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87525 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87526 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87527 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87528 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87529 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87530 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87531 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87532 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87533 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87534 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87535 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87536 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87537 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87538 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87539 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87540 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87541 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87542 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87543 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87544 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87545 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87546 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87547 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87548 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87549 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87550 - || || 26 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87551 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87552 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87553 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87554 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87555 - || || 25 d'agost, 2000 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| 87556 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87557 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87558 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87559 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87560 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87561 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87562 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87563 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87564 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87565 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87566 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87567 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87568 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87569 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87570 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87571 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87572 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87573 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87574 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87575 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87576 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87577 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87578 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87579 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87580 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87581 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87582 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87583 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87584 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87585 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87586 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87587 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87588 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87589 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87590 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87591 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87592 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87593 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87594 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87595 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87596 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87597 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87598 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87599 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87600 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7